Sol Invictus:

Буквально - Непобедимое Солнце.
 Sol Invictus — английская музыкальная группа.
 Sol Invictus — римский бог солнца.
 Sol Invictus — у римлян до III века: праздник зимнего солнцестояния
См. также Непобедимое Солнце - роман Пелевина.